Флаг муниципального образования «Нефтеюга́нский район» Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 апреля 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1436.

Описание 
«Флаг Нефтеюганского района представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее гербовые фигуры: 7 ломаных зелёных полос, достигающих боковых краёв полотнища и смещённые древку красный диск и чёрное узкое остриё».

Символика 
Флаг муниципального образования «Нефтеюганский район» Ханты-Мансийского автономного округа составлен на основании герба Нефтеюганского района, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Нефтеюганский район образован в 1980 году. Основу экономической и производственной базы района составляет нефть, что аллегорически изображено остриём. На территории района были открыты и эксплуатируются крупные месторождения нефти — об этом аллегорически говорит чёрный цвет острия.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, свободу, покой и мир.

Шар (диск) аллегорически показывает солнце — источник тепла, мира и согласия и символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Геральдическая фигура ленкавица на флаге Нефтеюганского района имеет многозначную символику:

— географическое расположение района — в Обь-Иртышском междуречье, в ландшафтной зоне средней тайги. На территории района находится природно-исторический парк «Пунси», расположенный в верховье реки Большой Салым.

— основные реки района: Большой и Малый Салым, Большой и Малый Балык, протока Юганская Обь;

— развитую транспортную схему, в которую входят авиационное, железнодорожное, водное и автомобильное сообщение.

Зелёный цвет означает экологию, стабильность, здоровье.

Белый цвет (серебро) символизирует простоту, совершенство, мудрость, благородство, мир и взаимное сотрудничество.

Примечания